54-й Драфт НХЛ 2016 года прошёл с 24 по 25 июня в Буффало, штат Нью-Йорк, США на домашней арене клуба НХЛ «Баффало Сейбрз». Фаворитами драфта являлись американцы Остон Мэттьюс и Мэттью Ткачук, канадец Джейкоб Чикран, а также финны Патрик Лайне и Йессе Пулюярви.

Правила 
На Драфт-2016 были допущены хоккеисты:
 которые родились между 1 января 1996 года и 15 сентября 1998
 не из Северной Америки 1995 года рождения
 задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2014, но не подписавшие контракт с клубом.

Драфт-лотерея 
Драфт-лотерея состоялась 30 апреля 2016 года. Право первого выбора получил клуб «Торонто Мейпл Лифс», вторым стал «Виннипег Джетс», а третьим «Коламбус Блю Джекетс».

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро.

Финальный рейтинг проспектов, предоставленный TSN.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1 

 1. «Аризона Койотис» получил выбор в первом раунде, защитника Джона Мура, нападающего Энтони Дюклера и право выбора во втором раунде драфта 2015 года от «Нью-Йорк Рейнджерс» в обмен на защитников Кита Яндла и Криса Саммерса и право выбора в четвертом раунде драфта-2016 1 марта 2015 года.
 2. «Каролина Харрикейнз» получил выбор в первом раунде и защитника Роланда Маккеоуна от «Лос-Анджелес Кингз» в обмен на защитника Андрея Секеру 25 февраля 2015 года.
 3. «Виннипег Джетс» получил выбор в первом раунде, нападающего Марко Данё и право условного выбора на драфте 2018 года от «Чикаго Блэкхокс» в обмен на нападающих Эндрю Лэдда и Мэтта Фрейзера и защитника Джея Харрисона 25 февраля 2016 года.
 4. «Бостон Брюинз» получил выбор в первом раунде и нападающего Шона Курали от «Сан-Хосе Шаркс» в обмен на вратаря Мартина Джонса 30 июня 2015 года.
 5. «Торонто Мейпл Лифс» получил выбор в первом раунде, нападающих Каспери Капанена и Ника Сполинга, защитника Скотта Харрингтона и право выбора в третьем раунде драфта 2016 года от «Питтсбург Пингвинз» в обмен на нападающих Фила Кессела и Тайлера Биггса и право выбора во втором раунде драфта-2016 1 июля 2015 года.
 «Анахайм Дакс» получил выбор в первом раунде и право выбора во втором раунде драфта 2017 года от «Торонто Мейпл Лифс» в обмен на вратаря Фредерика Андерсена 20 июня 2016 года.

Раунд 2 

 «Бостон Брюинз» обменяли защитника Джонни Бойчака в «Айлендерс» на выборы во втором раунде драфта-2015 и драфта-2016 4 октября 2014 года.
 «Тампа Бэй Лайтнинг» обменяла в «Бостон Брюинз» нападающего Бретта Коннолли, получив взамен выборы во втором раунде драфта-2015 и драфта-2016 2 марта 2015 года.

Раунд 3 

 «Нью-Джерси Девилз» получили выбор во втором раунде драфта-2015 и выбор в третьем раунде драфта-2016 от «Флориды Пантерз» в обмен на нападающего Яромира Ягра 26 февраля 2015 года.
 «Анахайм Дакс» получили выбор во втором раунде драфта-2015 и выбор в третьем раунде драфта-2016 от «Нью-Джерси» в обмен на нападающего Кайла Палмьери 26 июня 2015 года.
 «Баффало Сейбрз» получили от «Сент-Луис Блюз» вратаря Ярослава Галака, нападающих Криса Стюарта и Уильяма Кэррьера, выбор в первом раунде драфта-2015 и в третьем раунде драфта-2016, отдав взамен вратаря Райана Миллера и нападающего Стива Отта 28 февраля 2014 года.
 5. «Торонто Мейпл Лифс» получил право выбора в третьем раунде, нападающих Каспери Капанена и Ника Сполинга, защитника Скотта Харрингтона и право выбора в первом раунде драфта 2016 года от «Питтсбург Пингвинз» в обмен на нападающих Фила Кессела и Тайлера Биггса и право выбора во втором раунде драфта-2016 1 июля 2015 года

Раунд 4 

 «Филадельфия Флайерз» получили выбор в четвёртом раунде драфта-2016 и во втором раунде драфта-2015 от «Чикаго Блэкхокс» в обмен на защитника Киммо Тимонена 27 февраля 2015 года.

Раунд 5

Раунд 6 

 «Бостон Брюинз» получили выбор в шестом раунде от «Колорадо Эвеланш» в обмен на нападающего Карла Сёдерберга 25 июня 2015 года.

Раунд 7

Итоги драфта 
Всего на 54-м драфте было выбрано 211 хоккеистов из 12 стран. Голкипер Воутер Питерс стал первым бельгийским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ. Впервые с 2012 года на драфте не было выбрано ни одного словацкого игрока. 

Данные приведены согласно eliteprospects.com

Примечания

Ссылки 

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ